Дейв Дънкан () е канадски писател, роден в Шотландия през 1933 г. и починал в Канада през 2018 г.

Биография 
След като завършва образованието си на 22 години, се преселва в Канада, където прекарва останалия си живот. Дълги години живее в град Калгари, провинция Албърта и после в град Виктория на остров Ванкувър, провинция Британска Колумбия. От 1959 г. е женен, от брака си има син и 2 дъщери.

Работи в продължение на 33 години като геолог в нефтената промишленост. След като оставя геоложката кариера, Дейв Дънкан започва работата си като писател през 1987 г.

Издал е повече от 30 романа, повечето от които са в жанра фентъзи. Има също издадени романи за деца, исторически и научнофантастични романи.

Библиография

The Seventh Sword

The Pandemia books

Мъж на честта

A Handful of Men

The Omar books

The Great Game

The Years of Longdirk 
Издадени под псевдонима Кен Худ.

King's Blades

Tales of the King's Blades

Chronicles of the King's Blades

The King's Daggers 
Трилогия романи за деца.

The Dodec books

Venice trilogy

The Brothers Magnus books

Самостоятелни романи

Източници 

Канадски писатели фантасти
Канадски фентъзи писатели
Канадски детски писатели
Родени в Шотландия